Lista nominal dos colonos entrados na Colônia Dona Francisca (atual cidade de Joinville) conforme o original do manifesto marítimo da barca Colon e o manuscrito "Einwanderungs-Journal" de Eduard Schroeder.



Colonos já residentes na colônia desde 22 de maio de 1850

Passageiros da barca norueguesa Colon

Navio: COLON

Capitão: Hassel, C.

Saída de Hamburgo: 10/12/1850
(Oficialmente, segundo a data da lista, sabe-se, no entanto, que devido a uma calmaria,
ficou ancorado no porto até inicio de janeiro, partindo entre 04 e 08/1/1851). Staatsarchiv Hamburg – Arquivo Estadual de Hamburgo

Chegada em São Francisco do Sul: 09/03/1851
 

Faleceram a bordo:

Philemine Maechler

Anna Müller

Maria Müller

Conrad Weber

Margaretha Tanner

Viúva Ulm

Heinrich Carl Roskamp

Os outros 118 chegaram em março à Colônia Dona Francisca, com poucas exceções, com boa saúde, na data de 10/03/1851.

Lista de Noruegueses

Ver também
 Colônia Dona Francisca
 História de Joinville
 Lista de diretores da Colônia Dona Francisca
 Colônias alemãs em Santa Catarina
 Colônia São Paulo de Blumenau (hoje Blumenau)
 Imigração suíça no Brasil
 Imigração alemã no Brasil
 Colônias alemãs no Rio Grande do Sul

Ligações externas 
 Site completo do ARQUIVO HISTÓRICO DE JOINVILLE. Listas completas de imigrantes (com gráficos de procedência), listas de nomes de navios com imigrantes, muita informação relacionada a imigração e história da mesoregião de Joinville
 Listas completas de imigrantes (várias nacionalidades) no site polonesesnobrasil.com.br
 Site sobre a imigração em Joinville

Colônia Dona Francisca

Primeiros Imigrantes
Imigrantes